Кубок Либертадорес 1980 — 21-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем стал «Насьональ».

Четвертьфиналы

Группа 1

Плей-офф 

  Велес Сарсфилд попал в полуфинал по лучшей разнице мячей.

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Полуфиналы

Группа A

Группа B

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1980 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1980 на Торсиде

Футбол в Южной Америке в 1980 году
1980